Степной — деревня в Сарапульском районе Удмуртской республики. Входит в состав сельского поселения Мостовинское.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР поселок Мостовинского откормочного совхоза переименован в Степной.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сарапульского района